Ко́нрад — имя и фамилия германского происхождения, от протогерманского слова conja что означает «смелый» и рад «совет». Это имя канонизированного святого епископа Констанцы (X век) стало популярным в Европе в Средние века.

Известные по имени 
 Конрад (граф Парижа)
 Конрад (король Италии)
 Конрад (маркграф Мейсена)
 Конрад (маркграф Монферратский)
 Конрад (пфальцграф Рейнский)
 
 
 
 Конрад IV
 Конрад Баварский
 Конрад Баварский (святой)
 Конрад Бафф IV
 Конрад Гисласон
 Конрад Иврейский
 Конрад Интернэшнл
 Конрад Кессельхут
 Конрад Констанцский
 Конрад Кучерявый
  — немецкий богослов и писатель.
 Конрад Марбургский
 Конрад Поп
 Конрад Сак
 Конрад Старший
 Конрад Тонконогий
 Конрад Тюрингский
 Конрад Церингенский
 Конрад Цёлльнер фон Ротенштайн
 Конрад Шенк — миннезингер второй половины XIII века.
 Конрад из Лихтенау
 Конрад из Парцхама
 Конрад из Пьяченцы
 Конрад фон Бабенберг
 Конрад фон Валленрод
 Конрад фон Вальбек
 Конрад фон Виттельсбах
 Конрад фон Вюрцбург
 Конрад фон Гохштаден
 Конрад фон Зост
 Конрад фон Кибург
 Конрад фон Мандерн
 Конрад фон Плёцкау
 Конрад фон Тирберг Младший
 Конрад фон Тирберг Старший
 Конрад фон Фейхтванген
 Конрад фон Фуссесбруннен
 Конрад фон Хаттштейн
 Конрад фон Эрлихсхаузен

Фамилия 
 Конрад, Александр Эдуардович (1890—1940) — русский моряк, участник арктической экспедиции Брусилова.
 Конрад, Альберто (1910—?) — боливийский пловец.
 Конрад, Антуан (DJ Antoine) (род. 1975) — швейцарский диджей.
 Конрад, Бранислав (род. 1987) — словацкий хоккеист, вратарь.
 Конрад, Вальтер (род. 1928) — немецкий легкоатлет.
 Конрад, Виктор (1876—1962) — австрийско-американский физик, сейсмолог и метеоролог.
 Конрад, Вольфганг (род. 1958) — австрийский легкоатлет.
 Конрад, Джимми (род. 1977) — американский футболист, центральный защитник.
 Конрад, Джозеф (1857—1924) — английский писатель.
 Конрад, Дьёрдь (1933—2019) — венгерский писатель.
 Конрад, Дэвид (род. 1967) — американский актёр.
 Конрад, Енё (1894—1978) — венгерский футболист и тренер, еврейского происхождения, играл на позиции защитника.
 Конрад, Жан-Патрик (род. 1943) — президент Европейской академии наук, искусств и литературы.
 Конрад, Иоганнес Эрнст (1839—1915) — немецкий политэконом.
 Конрад, Кальман (1896—1980) — венгерский футболист и тренер.
 Конрад, Клаус (1905—1961) — немецкий психиатр и невропатолог.
 Конрад, Коул (род. 1984) — американский борец, выступавший в вольной борьбе и позже в смешанных единоборствах.
 Конрад, Крис (род. 1970) — американский актёр.
 Конрад, Кристиан (род. 1931) — швейцарский хоккеист.
 Конрад, Кристоф (1670-е — ?) — немецкий архитектор эпохи барокко.
 Конрад, Курт (1911—1982) — немецкий политик, член партии СДПГ.
 Конрад, Ларс (род. 1976) — немецкий пловец, чемпион мира и Европы, олимпийский призёр.
 Конрад, Лорен (род. 1986) — американская теле-знаменитость, модный дизайнер, писательница.
 Конрад, Михаэль (более известен как Конни Дакс; род. 1963) — немецкий порноактёр.
 Конрад, Николай (1876—1941) — украинский священник.
 Конрад, Николай Иосифович (1891—1970) — советский востоковед.
 Конрад, Отто (род. 1964) — австрийский футболист, игравший на позиции вратаря.
 Конрад, Патрик (род. 1991) — австрийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Конрад, Поль (1877—1948) — директор Невшательской трамвайной службы, известный как миколог-любитель.
 Конрад, Рейналдо (род. 1942) — бразильский яхтсмен.
 Конрад, Роберт (род. 1935) — американский актёр.
 Конрад, Рудольф (1891—1964) — немецкий генерал.
 
 Конрад, Сэм (род. 1983) — австралийский гребец.
 Конрад, Тим (род. 1951) — австралийский гребец и тренер.
 Конрад, Тимоти Аббот (1803—1877) — американский палеонтолог.
 Конрад, Теодор (1949—2021) — американский грабитель.
 Конрад, Уильям (имя при рождении Джон Уильям Кэнн-младший; 1920—1994) — американский актёр, продюсер и режиссёр.
 Конрад, Ференц (1945—2015) — венгерский ватерполист, чемпион летних Олимпийских игр в Монреале, двукратный призёр Олимпийских игр.
 Конрад, Франц (1913—1942) — люксембуржский тяжелоатлет.
 
 Конрад, Эмма (род. 1929) — румынская легкоатлетка.
 Конрад, Янош (1941—2014) — венгерский ватерполист и тренер, чемпион летних Олимпийских игр в Токио.
 Конрад фон Хётцендорф, Франц (1852—1925) — начальник Генерального штаба Австро-Венгрии.

Производные 
Курт — уменьшительная форма от Konrad / Conrad.

Персонаж 
 Гермес Конрад — персонаж сериала «Футурама».

Разное 
 Конрад-25
 Конрад (озеро) — озеро в Крыму.

Примечания 

Мужские имена
Имена германского происхождения
Страницы значений:Тёзки
Немецкие мужские имена